Маба — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, мабанської сімʼї. Поширена в Чаді (регіони Ваддай, Батха, Сіла, Ваді-Фіра). Вивчається в початкових школах, виходять радіопередачі.

Писемність 
Мова маба користується арабським письмом.

Примітки

Зображення

Додаткові джерела і посилання 
 OLAC resources in and about the Maba language. Перелік літератури мовою маба (арабське письмо) і про мову маба.

Писемності Африки
Мови Чаду
Мабанські мови